Boston je anglické vlastní jméno a může znamenat:
 Boston – hlavní město státu Massachusetts v USA
 Boston (Georgie) – město v americkém státě Georgie
 Boston (Lincolnshire) – město v Anglii
 Boston (skupina) – rocková skupina z Bostonu
 Boston College – univerzita v Bostonu
 Boston Bruins – hokejový klub NHL
 Boston Celtics – basketbalový klub
 Boston Red Sox – baseballový klub
 Douglas A-20 Boston/Havoc – vojenský letoun

Externí odkazy